Okruglica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Okruglica, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Okruglica, un village situé dans la municipalité de Svrljig, district de Nišava ;
Okruglica, un village situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina.